Het seizoen 1985/86 van de Nederlandse Eerste divisie had FC Den Haag als kampioen. FC Den Haag werd ongeslagen kampioen en promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Ook de nummer 2 PEC Zwolle '82 mocht rechtstreeks promoveren. In de nacompetitie pakte SC Veendam de laatste plek in de Eredivisie. Emmen deed zijn intrede in de competitie.

Eerste divisie

Deelnemende teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Nacompetitie

Eindstand

Legenda

Uitslagen 

Eerste divisie voetbal
Competitievoetbal 1985/86